

Cinema e televisione 
 L'idiota (Идиот, Idiot) – film del 1910 diretto da Pёtr Ivanovič Čardynin
 L'idiota – film del 1919 diretto da Salvatore Aversano
 L'idiota (L'idiot) – film del 1946 diretto da Georges Lampin
 L'idiota (Hakuchi) – film del 1951 diretto da Akira Kurosawa
 L'idiota – sceneggiato televisivo italiano in sei puntate del 1959 diretto da Giacomo Vaccari

Letteratura 
 L'idiota – romanzo di Dostoevskij

Musica 
 L'idiota – opera lirica in tre atti e sette quadri su musica di Luciano Chailly e libretto di Gilberto Loverso

Persone 
 L'Idiota, autore ecclesiastico noto solo con questo soprannome, identificato generalmente come Raimondo Giordano